Hussein Dey peut désigner :
 Hussein Dey, le dernier dey d'Alger (1765-1838), son nom a été donné à :
 Hussein-Dey, une commune d'Algérie, chef-lieu de la daïra homonyme (voir suivant) ;
 Daïra de Hussein-Dey, une circonscription administrative d'Algérie.